Barcelona KIA 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Барселоне с 9 по 15 июня 2008 года. Турнир проводился на первой неделе травяного сезона — сразу после Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Шахар Пеер (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария Кириленко выигрывает 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Хосе Мартинес Санчес уступает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лурдес Домингес Лино выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Аранча Парра Сантонха выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona KIA

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Open Sabadell Atlántico Barcelona 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Испания
Теннис
Июнь 2008 года
2008